Adams Rippe steht für:
 Adams Rippe (1923), amerikanischer Spielfilm von Cecil B. DeMille
 Adams Rippe (1959), bulgarischer Frauenfilm
 Adams Rippe (1990), russische Tragikomödie

Siehe auch:
 Adams kesse Rippe